Maros kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Maros, kabupaten, Sulawesi Selatan,

Rumänien 

 Mureș (județ), län, 
 Izvoru Mureșului, ort, Harghita, Comuna Voşlãbeni,

Ungern 

 Maros (vattendrag i Ungern), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar